André Beucler, dit Jules Beucler (1898 — 1985), écrivain français ;
 Jean-Jacques Beucler (1923 — 1999), officier et homme politique français ;
 Pierre Beucler, «Colonel Kléber» (1897 — 1946), colonel et sous-chef de l’État-major national des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;
 Véronique Beucler (* ?), romancière française.

Patronyme français